Zenta steht für:

 Zenta, deutscher und ungarischer Name einer Stadt in Serbien, bekannt durch die Schlacht bei Zenta, siehe Senta
 Zenta (Split), Stadtteil von Split
 Senta (Vorname), weiblicher Vorname
 SMS Zenta, Kleiner Kreuzer der k.u.k. Kriegsmarine
 Schlacht bei Zenta, Sieg des Prinzen Eugen von Savoyen über die Türken am 11. September 1697
 Hermann Zenta, Pseudonym von Augusta Holmès (1847–1903), französische Komponistin